Caucalis candargyi är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Caucalis candargyi ingår i släktet piggkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Piggkörvlar
candargyi